Кобялко () — фамилия. Известные носители:

 Кобялко, Антон Игоревич (род. 1986) — российский футболист.
 Кобялко, Радек (род. 1969) — польский продюсер, режиссёр и сценарист телевизионных программ.